Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2012/13 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2012/13 gemeldet wurden sowie ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Als einziger Verein schöpfte der SC Lyss-Seeland sein Meldekontingent nicht komplett aus und meldete nur 19 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der SC Lyss-Seeland und Schwarz-Weiss Bern kamen mit 11 Spielern aus, während der SV Wollishofen und die SG Riehen die meisten Spieler einsetzten, nämlich 17. Insgesamt wurden 111 Spieler eingesetzt, von denen 12 alle Wettkämpfe bestritten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Nedeljko Kelecevic (SC Lyss-Seeland) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Lorenz Maximilian Drabke. Mit Wladimir Malachow, Alexei Drejew (beide Réti Zürich), Dennis Kaczmarczyk, Emanuel Schiendorfer, André Hirzel (alle ASK Winterthur), Oliver Kurmann, Martin Albisetti (beide SV Wollishofen) und Rainer Buhmann (Schwarz-Weiss Bern) erreichten 8 Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Malachow wurde dreimal eingesetzt, Drejew und Kaczmarczyk je zweimal, die übrigen Spieler bestritten je einen Wettkampf.

Ältester Spieler der Saison war der für die SG Riehen spielende Bela Toth (* 1943), als jüngste Spieler kamen die 1996 geborenen Nico Georgiadis, Noël Studer (beide ASK Winterthur) und Lars Rindlisbacher (SC Kirchberg) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2012 (veröffentlicht im Juli 2012) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2012; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Kirchberg

SV Wollishofen

SC Bodan

SC Lyss-Seeland

Schachklub Réti Zürich

SG Riehen

ASK Winterthur

Schwarz-Weiss Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2013 (PDF; 52,5 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)